

Letteratura 
 L'alchimista (The Alchemist) – racconto di Howard Phillips Lovecraft del 1908
 L'alchimista (O Alquimista) – romanzo di Paulo Coelho del 1988
 I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale - L'alchimista (The Alchemyst: The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel) – romanzo di Michael Scott del 2007

Personaggi immaginari 
 Edward Elric (detto l'alchimista d'acciaio) – protagonista del manga e anime Fullmetal Alchemist
 L'Alchimista – personaggio di Prince of Persia

Altro 
 Giovanni l'Alchimista – margravio di Bayreuth-Kulmbach
 L'alchimista (The Alchemist) – opera teatrale di Ben Jonson del 1610

Pagine correlate 
 Alchimia